Alberto Ronchey, giornalista
 Amos Ronchey, patriota, militare e politico
 Silvia Ronchey, bizantinista
 Vittoria Ronchey, scrittrice